Hugo López Martínez – calciatore spagnolo
 Josep Manuel López Martínez – scacchista spagnolo